Hendecourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hendecourt-lès-Ransart, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Hendecourt-lès-Cagnicourt, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,